Saranthe är ett släkte av strimbladsväxter. Saranthe ingår i familjen strimbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strimbladsväxter
Saranthe